Алексе́й Никола́евич Васи́льев:
 Васильев, Алексей Николаевич (1880—1941) — советский дипломат.
 Васильев, Алексей Николаевич (род. 1971) — виолончелист, ректор Санкт-Петербургской консерватории.